Домінік ван Рост була чинною чемпіонкою, але цього разу не брала участі.

Анна Кремер виграла титул, у фіналі перемігши Кару Блек з рахунком 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 
 Олена Лиховцева (чвертьфінал)
 Анна Кремер (переможниця)
 María Antonia Sánchez Lorenzo (1-ше коло)
 Barbara Schwartz (1-ше коло)
 Анна Смашнова (чвертьфінал)
 Кара Блек (фінал)
 Крістіна Бранді (1-ше коло)
 Морін Дрейк ''(1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Auckland Open
2000